

Nyelv, rassz 
 Szudáni nyelvek, nyelvcsalád
 Szudáni rassz, a negrid nagyrassz egyik ága

Ország 
 Szudán, mint ország
 Dél-Szudán, mint ország

Régió 
 Szudánhoz, mint a Szaharához délre eső régióhoz kapcsolódó nép, kultúra